Kruistocht, militaire expeditie georganiseerd en gefinancierd door de Katholieke kerk
 Kruistocht (strip), stripreeks (2008 - )
 Kruistocht (Hoofddorp), water bij Hoofddorp

Zie ook

Kruistochten naar Jeruzalem en Palestina 
 Eerste Kruistocht (1096-1099)
 Tweede Kruistocht (1147–1149)
 Derde Kruistocht (1189–1192)
 Vierde Kruistocht (1202–1204)
 Vijfde Kruistocht (1213–1221)
 Zesde Kruistocht (1228–1229)
 Zevende Kruistocht (1248–1254)
 Achtste Kruistocht (1270)
 Negende Kruistocht (1271–1272)

Andere kruistochten 
 Reconquista (11e-15e eeuw)
 Volkskruistochten (11e-14e eeuw)
 Noordelijke of Baltische Kruistochten (12e-13e eeuw)
 Noorse Kruistocht (1107-1110)
 Albigenzische Kruistochten (1209-1244)
 Drentse Kruistocht (1228-1232)
 Kruistocht tegen de Stedingers (1234)
 Aragonese Kruistocht (1284-1285)
 Hussietenoorlogen (1419-1438)

Kunst en literatuur 
 Kruistocht in de ruimte, boek van Poul Anderson (1960)
 Kruistocht in spijkerbroek (boek), boek van Thea Beckman (1973)
 Kruistocht in spijkerbroek (film), film (2006)
 Kruistocht in spijkerbroek (musical), musical (2008)
 Kruistocht in Burma, boek van Gérard de Villiers (1992)